Palmares hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Plural de Palmar, lugar lleno de palmeras;

Lugares
 Cantón de Palmares,  séptimo cantón de la provincia de Alajuela en Costa Rica;
 Palmares (Costa Rica), distrito primero del cantón del mismo nombre;
 Palmares (Pernambuco), municipio del estado de Pernambuco, Brasil;
 Palmares do Sul, municipio del estado de Río Grande del Sur, Brasil;
 Palmares (quilombo),  territorio libre de esclavitud ubicado en Brasil entre 1580 y 1710;
 Palmares Open Mall,  centro comercial ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina;

Además
 Palmarés, programa de la televisión española del año 1976;
 Palmarès, palabra francesa para denominar una lista de victorias, títulos o conquistas de un deportista, de un club, de un escritor, etc.;